

Населені пункти та їхні частини

 Ґротники — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ґротники — село в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Ґротники — частина міста Злоценець у Дравському повіті Західнопоморського воєводства
 Ґротники — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Ґротники-Дуже
 Ґротники-Малі

Примітки